Tau Hydrae pode se referir a:
Tau1 Hydrae
Tau2 Hydrae